Район городского подчинения () или просто район () — административная единица уездного уровня в Китае. Ранее ими являлись районы, состоящие только из городской застройки. Однако в 1980-х годах в КНР округа стали преобразовываться (по сути просто переименовываться) в города — таким образом, частями «городов» стали не только районы, но и уезды, автономные уезды и городские уезды. Одновременно с этим (особенно после 1990 года) уезды и городские уезды стали преобразовываться в районы. Поэтому сегодня многие районы мало чем отличаются от уездов  — они также имеют в своём составе посёлки, деревни и сельхозугодья.

Так же существуют национальные районы городского подчинения — вид района городского подчинения, созданного для национальных меньшинств. На текущий момент существуют 4 национальных района городского подчинения: 1 в Хэйлунцзяне и 3 в Хэнани.

См. также 
 Районы городов Японии

Примечания

Литература 
 : Politisches System, 3. Volksrepublik. // Stefan Friedrich, Hans-Wilm Schütte, Brunhild Staiger (Hrsg.) Das große China-Lexikon. Geschichte, Geographie, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Kultur. — Darmstadt: , 2003. — S. 575—578. ISBN 3-534-14988-2,
 , Heike Holbig: Lokalverwaltung. // Stefan Friedrich, Hans-Wilm Schütte, Brunhild Staiger (Hrsg.) Das große China-Lexikon. Geschichte, Geographie, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Kultur. — Darmstadt: , 2003. — S. 456—458. ISBN 3-534-14988-2
 Meyers Atlas China. Auf dem Weg zur Weltmacht. — Mannheim: Bibliographisches Institut AG, 2010. S. 92-93. ISBN 978-3-411-08281-0
 : Das politische System im heutigen China. Beijing: China Intercontinental Press, 2004 ISBN 7-5085-0470-4.

Административные единицы КНР уездного уровня